Weidel ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Weidel (* 1979), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (AfD)
 Anna Weidel (* 1996), deutsche Biathletin
 Hugo Weidel (1849–1899), österreichischer Chemiker
 Karl Weidel (1875–1943), deutscher Religionspädagoge
 Wolfhard Weidel (1916–1964), deutscher Biologe und Biochemiker, Doktorand von Adolf Butenandt

Siehe auch:
 Weidl